CVT – skrót IATA portu lotniczego w Coventry
 CVT – strefa czasowa Cabo Verde
 CVT – rodzaj skrzyni biegów